

Населені пункти та їхні частини
 Ліпувка — село в гміні Вирики Володавського повіту Люблінського воєводства
 Ліпувка — село в гміні Дашина Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Ліпувка — село в гміні Рачкі Сувальського повіту Підляського воєводства
 Ліпувка — село в гміні Дзялошице Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ліпувка — село в гміні Дзялдово Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ліпувка — село в гміні Дольськ Сьремського повіту Великопольського воєводства
 Ліпувка — частина міста Домброва-Гурнича в Сілезькому воєводстві
 Ліпувка — частина села Пйотровиці в гміні Пшецишув Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Ліпувка — частина села Подобін у гміні Недзьведзь Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Ліпувка — частина села Ґонсув у гміні Ґужно Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Ліпувка — частина села Камйонка-Нова в гміні Барглув-Косьцельни Августівського повіту Підляського воєводства
 Ліпувка — частина села Рудники в гміні Рендзіни Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Ліпувка — частина села Лещкув у гміні Ліпник Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ліпувка — частина села Мйонсова в гміні Собкув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки